Telephium — многозначное название:
 , род цветковых растений семейства Гвоздичные
 Telephium — устаревшее фармацевтическое название  [syn. Hylotelephium telephium]
Виды растений с видовым эпитетом telephium:
  = 
  [syn. ]

Примечания